Ю́рий Воло́дин:
 Володин, Юрий Васильевич (1930—2006) — советский футболист, тренер.
 Володин, Юрий Евгеньевич (1967—2001) — капитан милиции, погибший при исполнении воинского и служебного долга в Чеченской Республике, мастер спорта международного класса.